Hurmuz ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Hurmuz (1799–1876), Titularbischof von Siraces
 Georges Hurmuz (1797–1876), armenisch-katholischer Ordensgeistlicher und Generalabt der Mechitaristen von Venedig

Siehe auch:
 Hormus
 Hormizd